Toto je seznam sídel se statusem města ve Středočeském kraji, kterých je celkem 85. Údaje o počtu obyvatel jsou aktuální k 1. lednu 2021.

Seznam

Reference 

Města v Česku
Středočeský kraj
Města